Антофагаста-де-ла-Сьерра:
 Антофагаста-де-ла-Сьерра — группа шлаковых конусов, расположенных на одноимённом вулканическом поле;
 Антофагаста-де-ла-Сьерра — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка;
 Антофагаста-де-ла-Сьерра — город в Аргентине, центр одноимённого департамента.